Achot  peut renvoyer à différents rois :
 Achot , Prince-Primat d'Ibérie bagratide (fin -830) ;
 Achot , prince Arçrouni du Vaspourakan (836-874) ;
 Achot , prince des princes puis roi bagratide d'Arménie (862-890).
Homonymie